Battle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Battle Township (Iowa)
 Battle Township (Minnesota)